Navnet Mount Elgon bruges i flere sammenhænge:
 Et bjerg på grænsen mellem Kenya og Uganda, se Mount Elgon.
 Et distrikt i Vestprovinsen i Kenya, se Mount Elgon (distrikt)
 To nationalparker omkring Mount Elgon:
 Mount Elgons nationalpark (Kenya)
 Mount Elgons nationalpark (Uganda)